Европско првенство у одбојци за жене 1967. је било 7. по реду Европско првенство које се од 26. октобра до 8. новембра одржавало у Турској. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Учесници 
На Европском првенству је учествовало 15 репрезентација.

Први круг

Група А - Анкара

Група Б – Истанбул

Група Ц - Адана

Група Д - Измир

Други круг

Група од 9.-15. места - Анкара

Група од 1.-8. места - Измир

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Турској
Одбојка у 1967.
Спорт у Истанбулу